El térmiso Osa puede referirse a:
 El Monte Osa de Grecia, mencionado en la mitología griega.
Osa, concejo de la provincia de Navarra (España).
Osa Mayor, constelación del hemisferio norte.
Osa Menor, constelación también del hemisferio norte, que contiene a la estrella polar.
Aitor Osa, ciclista español.
Unai Osa, ciclista, hermano del anterior.
Osa Johnson, aventurera, naturalista y fotógrafa estadounidense, precursora del documental etnográfico.
La Osa, asociación española, dedicada a la permacultura.
Osa de la Vega, municipio de la provincia de Cuenca (España).
Enana de la Osa Menor, galaxia satélite de la Vía láctea.
Península de Osa, península de Costa Rica.
Cantón de Osa, en la provincia de Puntarenas, Costa Rica.
Municipal Osa, club de fútbol de Costa Rica.
El nombre del género de las rubiáceas, Osa.
Osá, ciudad del krai de Perm, en Rusia.
Osa es también la hembra del oso.
La clase Osa de buques soviéticos de ataque.
O.S.A., acrónimo de Orden de San Agustín.
OSA son las siglas de la Organización Sionista Argentina.